— книга японского новатора в сфере раннего развития Масару Ибуки. Год написания — 1971. В 1977 году книга переведена на английский язык — . В 1991 году был сделан русский перевод (М. и Н. Перовы) и книга получила название «После трёх уже поздно». В 2011 году была переиздана в новом оформлении.

Автор этой книги считает, что маленькие дети обладают способностью научиться чему угодно. Он размышляет об огромном влиянии на новорождённых окружающей среды и предлагает простые и понятные приемы обучения, способствующие раннему развитию ребёнка. По его мнению, то, что взрослые осваивают с большим трудом, дети выучивают играючи. И главное в этом процессе — вовремя ввести новый опыт. Но только тот, кто рядом с ребёнком изо дня в день, может распознать это «вовремя». Книга адресована всем мамам и папам, которые хотят открыть перед своими маленькими детьми новые прекрасные возможности.

Несколько десятилетий назад теория Масару Ибуки перевернула традиционные представления о раннем развитии детей. Книга стала популярна во всем мире (её называют ) и у неё появилось множество последователей. Основная идея заключается в том, что в течение первых трёх лет жизни у ребёнка самый высокий потенциал к обучению. Главное — не опоздать.

Книга не даёт четких практических инструментов, как заниматься развитием детей, но она отвечает на главный вопрос «Зачем?». Зачем нужно заниматься развитием детей до 3 лет и почему это так важно для их будущего.

Гленн До́ман во вступлении к английскому изданию книги охарактеризовал её так:
.

Книга «После трёх уже поздно» стала очень популярной и в России. Практически все центры раннего развития включают книгу в число рекомендованных к прочтению в первую очередь.

Издания на русском языке 
Инициатором переиздания 2011 года стала компания «Бэби-клуб». Дизайн и оформление книги выполнила Студия Артемия Лебедева. 

Новая жизнь книги началась 1 декабря 2010 года и уже в середине декабря она заняла 1 место по продажам в рубрике Детская психология в книжных магазинах «Москва» и Ozon.ru. 

В октябре 2012 года отправлен в печать сокращенный вариант книги — "Версия для занятых пап".

В 2013 году выпущена аудиоверсия книги, которую читает основатель Бэби-клуба Юрий Белонощенко.

В 2016 году общий тираж печатной версии книги превысил 200 000 экземпляров, а количество скачиваний полной бесплатной версии книги составило 375 956.

Награды 
В 2011 году новое издание книги победило в Книжной премии Рунета  в двух номинациях: Выбор пользователей Рунета и Бестселлер на «Озоне».

Ссылки 
 Скачать бесплатно полную русскую версию «После трех уже поздно» на сайте «Бэби-клуб» 

Книги 1971 года
Детская психология
Дошкольное образование